

Codici 
 MTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minatitlan (Messico)

Altro 
MTT (Guerre stellari) – Veicolo di trasporto-truppe dell'universo immaginario di Guerre stellari
Milicias de Tropas Territoriales – formazione paramilitare cubana